Chuck Israels (1936-), contrebassiste, arrangeur et compositeur américain. 
 Isaac Israëls (1865-1934),  peintre néerlandais associé au mouvement . 
 Jozef Israëls (1824-1911), peintre, lithographe et graveur réaliste néerlandais.

Homonymie de patronyme

Patronyme juif